Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten A-Länderspiele der maltesischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Länderspiele

Statistik

Gegner 

Anmerkung:

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Malta spielte als erste europäische Mannschaft gegen Jordanien und Libyen sowie als bisher einzige europäische Mannschaft gegen die Zentralafrikanische Republik.

Einzelnachweise

Weblinks 
Länderspielstatistik des maltesischen Verbandes

Malta
!Landerspiele